Karmarkar ist der Familienname folgender Personen:

 Dattatraya Parashuram Karmarkar (1902–1991), indischer Politiker, Rechtsanwalt und Autor
 Narendra Karmarkar (* 1957), indischer Mathematiker